

Ergebnisse des Dameneinzels bei den Olympischen Sommerspielen 1996 im Badminton

1. Runde

2. Runde

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale 

Dameneinzel
Frauenbadmintonwettbewerb